Nikola Čačić e Yang Tsung-hua erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Antoine Bellier e Gabriel Décamps hanno sconfitto Sebastian Fanselow e Kaichi Uchida con il punteggio di 7-6(7-3), 6-3.

Teste di serie 

  Robin Haase /  Petros Tsitsipas (primo turno)
  Arjun Kadhe /  Vladyslav Manafov (quarti di finale)

  Sanjar Fayziev /  Markos Kalovelonis (quarti di finale) 
  Yan Bondarevskiy /  Grigoriy Lomakin (quarti di finale)

Wildcard 

  Timur Maulenov /  Dostanbek Tashbulatov (primo turno)

  Alibek Kachmazov /  Beibit Zhukayev (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shymkent Challenger 2022